ODD
 Objectifs de développement durable (2015-2030)

 Odd Della Robbia, personnage de série d'animation
Optical disc drive, lecteur de disque optique

Prénom 
 Odd Martinsen
 Odd-Bjørn Hjelmeset